Валенти́на Васи́льевна Ко́зырь (25 апреля 1950) — советская легкоатлетка, бронзовая призёрка Олимпийских игр. Замужем за легкоатлетом Николаем Авиловым.

Карьера 
На Олимпиаде в Мехико в 1968 году Валентина Козырь выиграла бронзовую медаль, уступив соотечественнице Антонине Окороковой и Милославе Резковой.

Бронзовая призёрка чемпионата СССР 1971 года.

Примечания

Ссылки 

Прыгуны в высоту СССР
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1968 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1968 года